Флаг Кали́нинского района — упрощённое наименование флага следующих муниципальных районов России:

 Флаг Калининского района — флаг муниципального образования Калининский район Краснодарского края.
 Флаг Калининского района — флаг муниципального образования «Калининский район» Тверской области.